Aufstand im Irak steht für:

 Irakischer Aufstand 1920
 Aufstand im Irak 1991
 Aufstand im Irak seit 2011